NFT, non-funglible token / nem helyettesíthető token rövidítése
 Nft, szoftver
 Nagybányai Festők Társasága rövidítése